Ву́лиця Че́хова — назва вулиць у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

Вулиця Чехова — вулиця у місті Житомирі
 Вулиця Чехова — вулиця у місті Калуш Івано-Франківської області
 Вулиця Чехова — вулиця у місті Київ.
 Вулиця Чехова — вулиця у місті Черкаси.
 Вулиця Чехова — вулиця у місті Ужгород.

Колишні назви: 
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Соломії Павличко у місті Балта.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Біла Церква.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Михайлівська у місті Білопілля.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Алли Горської у місті Бориспіль.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Журавлиної у місті Бровари.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Мужності у місті Васильків.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Олександра Довженка у місті Ватутіне.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Княгині Ольги у смт Велика Димерка.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Затишна у місті Вижниця.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Гетьмана Мазепи у місті Вінниця.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Садової у смт Городниця.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Гербурта у місті Добромиль.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Андпія Скрипника у місті Дрогобич.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Володимира Оскілка у місті Дубно.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Катерини Білокур у місті Заводське.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Якова Чайки у місті Збараж.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у місті Здолбунів.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Мирослава Скорика у місті Знам'янка.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Героїв Харкова у місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці 93-ої Холодноярської бригади у місті Ізюм.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола у місті Ізмаїл.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Героїв Маріуполя у місті Кам'янець-Подільський.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Тростянецької у місті Кам'янське.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Мальовнича у місті Ківерці.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Івана Драча у місті Ковель.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Івана Павлішина у місті Кодима.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Богдана Іщука у місті Козятин.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Степана Тарабалки у місті Коломия.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Волонтерів у місті Конотоп.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Івана Чендея у смт Королево.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Миколи Хвильового у місті Коростень.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Незалежності у місті Коростишів.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Мистецька у місті Кролевець.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Святоуспенської у місті Лебедин.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Патріарха Димитрія Яреми у місті Львів.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Інспекторська у місті Марганець.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Поетичної у місті Мерефа.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Нечвалівської у місті Ніжин.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Кропивницька у смт Нова Водолага.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Василя Стефаника у місті Нововолинськ.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Василя Стуса у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Затишна у місті Носівка.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Леся Курбаса у місті Овруч.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Нечуя-Левицького у місті Павлоград.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Станіслава Вишенського у місті Переяслав.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Дорошенка у місті Подільськ.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Сагайдачного у місті Полонне.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Анатолія Грицая у місті Рівне.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Володимира Івасюка у місті Рожище.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Володимира Винниченка у місті Сарни.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Латорична у місті Свалява.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Виноградна у місті Сокиряни.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Українська у місті Сновськ.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Ліни Костенко у смт Солотвино.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Матейка у місті Старокостянтинів.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Івана Карпенка-Карого у місті Сторожинець.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Генерала Тютюнника у місті Тальне.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Жан Роша у місті Хуст.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Павла Чубинського у місті Шпола.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Олени Теліги у місті Тернопіль.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Гостомельської у місті Тячів.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Революції Гідності у місті Умань.
 Вулиця Чехова — колишня назва вулиці Повстанців у місті Шепетівка.

Вулиця Чехова — вулиця у місті Таганрог.